La Vérité nue (No Minor Vices), film américain de Lewis Milestone sorti en 1948 ;
 La Vérité nue, livre de Stéphane Zagdanski sorti en 2002 ;
 La Vérité nue (Where the Truth Lies), film britannico-canadien d’Atom Egoyan sorti en 2005 ;
 La Vérité nue (The Naked Truth), deuxième épisode de la saison 7 de How I Met Your Mother diffusé en 2011 ;
 La Vérité nue (The Naked Truth), quatrième épisode de la saison 3 de The Glades diffusé en 2012.

Voir aussi 
 La Vérité presque nue (The Naked Truth), film britannique de Mario Zampi sorti en 1957 ;
 .